Brandhorn bezeichnet:
 Herkuleskeule (Schnecke), eine Purpurschnecke

 Brandhorn (Steinernes Meer), 2610 m, ein Berg im Steinernen Meer, Land Salzburg
 Brandhorn (Unterwaldner Voralpen), Kleines Horn, Vorberg des Stanserhorns südlich des Vierwaldstättersees, Kanton Nidwalden